Brown é o nome de vários condados dos Estados Unidos:
Condado de Brown (Dakota do Sul)
Condado de Brown (Illinois)
Condado de Brown (Indiana)
Condado de Brown (Kansas)
Condado de Brown (Minnesota)
Condado de Brown (Nebraska)
Condado de Brown (Ohio)
Condado de Brown (Texas)
Condado de Brown (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos